Макормик има више значења:
 Округ Макормик (Јужна Каролина)
 Макормик (Јужна Каролина)